Le championnat de Chine 2017 est un tournoi de snooker inscrit au programme de la saison 2017-2018 qui s'est tenu du 16 au 22 août 2017 à Canton. Cette épreuve, dont la première édition a eu lieu en novembre en 2016, se voit désormais attribuer la catégorie classée.

Le tenant du titre est l'Écossais John Higgins qui avait battu l'Anglais Stuart Bingham en finale l'an dernier sur le score de 10 manches à 7. Le vainqueur de l'épreuve est le joueur belge Luca Brecel qui bat l'Anglais Shaun Murphy sur le score de 10 manches à 5 et remporte ainsi le premier titre majeur de sa carrière.

Dotation 
Répartition des prix :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finalistes : 
 Quart de finalistes : 
 Troisième tour : 
 Deuxième tour : 
 Premier tour : 
 Meilleur break télévisé : 
Dotation totale :

Qualifications 
Les qualifications ont eu lieu au Guildhall de Preston, en Angleterre du 3 au 6 juin 2017. Les rencontres ont été jouées au meilleur des 9 manches. Sept matchs en ont été ajournés au 16 août 2017 et ont été joués à Canton.

Tableau

Finale

Centuries

Pendant les qualifications 

 138  Zhang Anda
 136  Stuart Carrington
 134, 124  Marco Fu
 120  David Gilbert
 115  Mark Allen
 115  Rhys Clark
 111  Anthony McGill
 110  Chris Wakelin
 110  Mark Williams
 109  Shaun Murphy
 105  Joe Perry
 104  Barry Hawkins
 104  Xiao Guodong
 103  Ali Carter
 103  Jimmy Robertson
 103  Chen Zifan
 102  Sam Craigie
 102  Mark Davis
 102  Ken Doherty
 101  Peter Ebdon
 101  Stephen Maguire
 100  Gerard Greene
 100  Ian Preece
 100  Chris Totten
 100  Judd Trump
 100  Thepchaiya Un-Nooh
 100  Hossein Vafaei

Pendant le tournoi 

 144  Thepchaiya Un-Nooh
 139, 133, 103  Li Hang
 139, 130, 124, 100  Ronnie O'Sullivan
 137  Ryan Day
 134  Mark Joyce
 133, 127, 112  Ali Carter
 133  Tom Ford
 130, 120  Stuart Carrington
 129, 119  John Higgins
 128, 105, 104  Judd Trump
 128  Ding Junhui
 124, 104  Zhou Yuelong
 124  Fergal O'Brien
 123  Mark Selby
 122  Yan Bingtao
 115  Mark Williams
 110, 107, 103  Luca Brecel
 110  Barry Hawkins
 109  Mark Davis
 107, 104, 100  Shaun Murphy
 104  Michael White
 102  Marco Fu
 102  Liang Wenbo
 100  Alfie Burden

Articles connexes 
 Saison 2017-2018 de snooker
 Glossaire du billard

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
 

Championnat de Chine de snooker
Snooker en Chine en 2017
Sport en novembre 2017